Torres González puede hacer referencia a:

Begoña Torres González, gestora cultural española.
Juan José Torres González (1920-1976), militar y político boliviano.
Mariana Torres González (1987-), actriz y conductora mexicana.
Rosa Torre González (1890–1973), maestra y activista mexicana.